De Norges Bandyforbund (NBF) is de koepelorganisatie in Noorwegen voor de beoefening van het bandy, floorball en het veldhockey. 

De bond is opgericht in 1920 en sinds 1955 lid van de Federation of International Bandy. Sinds 1991 is de bond lid van de International Floorball Federation. Anno 2014 telde de federatie zo'n 27.455 leden, verspreid over 348 verenigingen.

Ledenaantallen
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Hockeybond
Floorballbond
Sportbond in Noorwegen